Loda désigne :

 Loda, un village du raion de Lerik.

 Loda, un village de l'Illinois ; 
 Loda, une zone non incorporée de Virginie-Occidentale.

 Lođa, une localité située dans la commune de Pejë.

Homonymie de localités